Stamboom Maria Stuart (1631-1660)
 Stamboom Maria Stuart (1662-1694)